Уилфрид Хадсон Осгуд (, 8 декабря 1875—20 июня 1947) — американский зоолог.

Биография 
Осгуд был сыном часовщика. В 1899 году он получил степень бакалавра по биологии в Стэнфордском университете. С 1897 по 1909 годы он работал биологом в Министерстве сельского хозяйства США, где на него оказал большое влияние тогдашний руководитель бюро биологических исследований Клинтон Харт Меррием (1855–1942). С 1899 по 1909 годы Осгуд проводил исследования на Аляске. С 1909 по 1921 годы он работал куратором отдела птиц и млекопитающих в Музее естественной истории им. Филда в Чикаго. В 1921 году он сменил на должности заведующего зоологическим отделом Чарльз Барни Кори, оставаясь руководителем вплоть до выхода на пенсию в 1940 году.

Осгуд проводил биологические исследования и обследования многих районов Северной и Южной Америки, Эфиопии и Индокитая. Вместе с  (1874–1927) он объездил с 1926 по 1927 годы Абиссинию, а в 1936 году он сопровождал шведскую экспедицию к Магелланову проливу. В 1906, 1910 и 1930 годах он посетил многие европейские музеи, чтобы изучить их собрания.

Осгуд был членом Американской ассоциации содействия развитию науки и Американского общества орнитологов. Он основал и стал первым президентом Cooper Ornithology Club в Калифорнии. Наряду с этим с 1900 по 1909 год он был секретарём , член-корреспондентом Лондонского зоологического общества и Британского союза орнитологов. С 1924 по 1926 год он был президентом Американского общества териологов.

Публикации 
 Revision of Pocket Mice (1900),
 Revision of Genus of Mice Peromyscus (1909),
 Alaska Biological Invertigations and Yukon (1909),
 Fur Seals of Pribilof Islands (1915),
 The Mammals of Asiatic Expeditions (1932),
 Artist and Naturalist in Ethiopia (1936) (вместе с Фуертесом),
 The Mammals of Chile (1943),

а также примерно 180 научных статей по систематике, анатомии и поведению птиц и млекопитающих.

Эпонимы 
В честь Осгуда получили своё научное название следующие виды животных: чёрный тинаму (Tinamus osgoodi), вьетнамская крыса Осгуда (Rattus osgoodi), опоссум Осгуда (Monodelphis osgoodi), абиссинская жаба (Altiphrynoides osgoodi), подковонос Осгуда (Rhinolophus osgoodi), мичоаканский хомячок (Osgoodomys banderanus) и листоухий хомячок Осгуда (Phyllotis osgoodi).

Литература 
 Bo Beolens, Michael Watkins, Michael Grayson: The Eponym Dictionary of Mammals. JHU Press, 2009, ISBN 9780801893049: S. 301
 Karl Patterson Schmidt (1950): Wilfred Hudson Osgood, 1875-1947. The Auk, 67: S. 183–189.

Орнитологи США
Териологи США